een plaats in Portugal, zie Estoril (Portugal)
 een voetbalclub uit die plaats, voluit GD Estoril-Praia
 een racecircuit nabij de plaats, zie Autódromo do Estoril
 een tennistoernooi, zie Estoril Open (tennis), zie ook ATP-toernooi van Estoril (mannen) en WTA-toernooi van Estoril (vrouwen)
 een golftoernooi, zie Estoril Open (golf)